Аллсвенскан 1936/37 — 13-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1936/37 року розпочався 31 липня 1936 року й завершився 13 червня 1937 року.

Чемпіоном Швеції став клуб AIK Стокгольм.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція